La Basseta (la Torre de Cabdella), indret del municipi de la Torre de Cabdella (Pallars Jussà)
 La Basseta (Soriguera)
 La Basseta (Hortoneda de la Conca), llac a cavall dels municipis de Baix Pallars (Pallars Sobirà) i Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 La Basseta, estany d'origen glacial en el curs del Torrent de Carançà, en el terme comunal de Fontpedrosa, a la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord.